est un genre de plantes ;
 Cathedra est une revue israélienne.